Takuo Ōkubo (Tóquio, 18 de setembro de 1989) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Takuo Ōkubo começou a carreira no Yokohama FC. 

Naturais de Tóquio
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo